Regulierung steht für:
 Marktregulierung, staatliche Marktlenkungsmaßnahmen
 Schadensregulierung, Abwicklung nach einem Schaden
 Reglage, Feineinstellung der Ganggenauigkeit einer Uhr
 Flussbegradigung, Regulierung eines Flusslaufes

 Regulation steht für:
 Aktivierung körpereigener Kräfte in der Regulationstherapie
 den politisch-ökonomischen Ansatz der Regulationstheorie
 englischsprachig für eine Verordnung
 Genregulation, biologisch die Steuerung der Aktivität von Genen

Siehe auch:
 Rheinregulierung (Alpenrhein) (Schweizer Gewässerkorrektion)
 Regulationsmedizin (Vielfalt der alternativen Medizin)
 Regulativ (Kraft auf ein oder in einem System)
 Regelsystem (Rückführung physikalischer Größen an einen Regler)
 Regulator (Begriffsklärung)
 Regularität (Begriffsklärung)